Denebola est l'autre nom donné à l'étoile Beta Leonis
 Denebola est un genre de cétacés fossiles, proche parent de l'actuel béluga